Doh steht für:
 Doh (Sălaj), ein Dorf im rumänischen Kreis Sălaj

Doh ist der Familienname folgender Personen:
 Félix Doh († 2003), ivorischer Rebellenführer

doh steht für:
 Donga (Sprache) (ISO-639-3-Code), dakoide Sprache in Nigeria

DoH steht für:
 DNS over HTTPS, experimentelles Netzwerkprotokoll zur Auflösung von DNS über das HTTPS-Protokoll

DOH steht für:
 Doping-Opfer-Hilfeverein kümmert sich um Doping-Opfer im Leistungssport, insbesondere des DDR-Sportsystems mit Zwangsdoping
 Deutscher Orden der Harugari (engl.: German Order of Harugari), New Yorker Vereinigung von Auslandsdeutschen, gegründet 1847
 2,5-Dimethoxyamphetamin, siehe Phenylethylamine #Dimethoxyamphetamine
 Hamad International Airport (IATA-Code), Flughafen in Doha, Katar

D’oh steht für:
 Einen Ausruf, der durch die Figur Homer Simpson populär wurde

Abkürzung